Emling ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Emling (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Emling (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Emling (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern

in Österreich:
 Emling (Gemeinde Alkoven), Ortschaft von Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich